Il doppio del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Givaldo Barbosa e Ivan Kley che hanno battuto in finale Jorge Bardou e Alberto Tous 7-6, 6-4

Teste di serie

 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (primo turno)
 Joakim Nyström /  Magnus Tideman (semifinali)

 Givaldo Barbosa /  Ivan Kley (campioni)
 Stanislav Birner /  Andreas Maurer (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Madrid Tennis Grand Prix 1985